Hipster (subcultura de la dècada del 1940), subcultura dels aficionats al jazz modern sorgida a la dècada del 1940.
 Hipster (subcultura contemporània), subcultura internacional contemporània formada principalment per membres de la generació Y que viuen en zones urbanes.
 Hipster (indumentària), també anomenat low-rise, lowcut o hip-hugger, estil de roba amb la cintura baixa dissenyada per dur-la a nivell dels malucs o per sota d'aquests.
 Hipsters, títol internacional de Stilyagi, pel·lícula russa de 2008 dirigida per Valery Todorovsky.